Rignell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gösta Rignell (1908–1981), svensk teolog och språkman
 Henrik Rignell (1834–1910), svensk skolman
 Karl Rignell, flera personer 
 Karl Rignell (militär) (1871–1946), svensk militär
 Karl Rignell (präst) (1876–1936), svensk präst
 Karl-Erik Rignell (1917–2013), svensk teolog och språkman
 Lotten Rignell (1886–1976), svensk skolledare
 Ludvig Rignell (1888–1956), svensk präst
 Nora Rignell (1924–1999), svensk tecknare och skulptör